Песма Евровизије 1970. било је 15. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 21. марта 1970. у Раи Конгресцентру у Амстердаму, у Холандији. Био је то други пут да је Холандија домаћин такмичења. Водитељ такмичења је била Вили Добе.

Након Лондона, Амстердам је постао други олимпијски град који је организовао Песму Евровизије.

12 земаља је учествовало на такмичењу: Аустрија (која није учествовала 1969. године), Финска, Норвешка, Шведска и Португал су бојкотовали ово такмичење, изразивши незадовољство због резултата 1969. године где су победиле четири песме. Да не би дошло до оваквог случаја, нови систем рангирања је уведен. Ирска је остварила своју прву победу освојивши 32 поена.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1970.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1970.